W Rumunii
 Burla – gmina w okręgu Suczawa
 Burla – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Unțeni
 Burla – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Burla